Никола́й Я́ковлевич Кондако́в (род. 1 декабря 1949 года в селе Новопавловка Селенгинского аймака Бурятской АССР, РСФСР, СССР) — российский инженер-мелиоратор, политический деятель, депутат Верховного Совета Республики Бурятия (1990—1993), депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва (1993—1995), заслуженный мелиоратор Российской федерации.

Биография 
Получил среднее техническое образование в Кяхтинском гидромелиоративном техникуме. Получил высшее образование на факультете гражданского строительства в Восточно-Сибирском технологическом институте. С 1970 по 1974 год проходил срочную службу в армии. С 1972 по 1974 год работал в Объединении «Росводремстрой» инженером производственно-технического отдела и в Селенгинском строительно-монтажном управлении мастером. С 1974 года работал инженером строителем. С 1977 года работал главным инженером, с 1978 года — начальником производственно-технического отдела треста «Бурятводремстрой».

С 1980 года работал в Управлении строительства «Бурятводстрой» начальником Иволгинской ПМК, с 1984 года — руководитель дирекции Министерства водного и лесного хозяйства Бурятской АССР. С 1988 года — начальник объединения «Бурятводмелиорация». С 1990 по 1993 год был депутатом, заместителем председателя комиссии по аграрным вопросам Верховного Совета Бурятской АССР.

В 1993 году был избран депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва от Бурятского одномандатного избирательного округа № 8. В Государственной думе был членом комитета по природным ресурсам и природопользованию, входил во фракцию Аграрной партии России.

С 1996 года работал в Комитете по мелиорации и сельскому хозяйству Республики Бурятия председателем. В 2011 году работал директором Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия.

В 2013 году стал депутатом Народного Хурала Бурятии, вакантный мандат был передан решением Бурятского регионального отделения КПРФ.

Награды 
 Медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006 г.)
 Почетное звание «Заслуженный мелиоратор РФ» (1992 г.)
 Звание «Отличник водного хозяйства РФ» (2001)

Примечания 

Члены Аграрной партии России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены КПРФ
Депутаты Верховного Совета Бурятской АССР
Депутаты Народного Хурала Республики Бурятии
Выпускники Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления